Sonic Drone Home — это короткометражный анимационный мультфильм, продолжающий серию фильмов «Sonic the Hedgehog», созданную Paramount Pictures. Он был включен в качестве бонуса в домашние медиа и цифровые выпуски «Соник в кино 2».

Синопсис 
Соник, Тейлз и Наклз сталкиваются с заброшенным дроном Юнитом, который модернизировался, используя детали со свалки, с намерением завоевать мир.

Роли озвучивали 
 Бен Шварц — Ёж Соник
 Элисин Паккард — Майлз «Тейлз» Прауэр
 Фрэд Татаскьор — Ехидна Наклз
 Аарон Лондон — Юнит

Релиз 
Перед релизом полного короткометражного мультфильма, небольшой отрывок из него был эксклюзивно продемонстрирован на ET Online, веб-сайте синдицированного новостного журнала Entertainment Tonight (который выпускается CBS Media Ventures, дочерней компанией Paramount). Выход самой короткометражки датируется 24 мая 2022 года.

Ссылки 
Sonic Drone Home на вики-проекте Sonic News Network.
Sonic Drone Home на сайте Internet Movie Database.
Соник в кино (серия фильмов)
Мультфильмы Paramount Pictures
Экранизации компьютерных игр

Мультфильмы США 2022 года